Montroy ist der Name folgender Orte:

 Montroy (Charente-Maritime), französische Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Montroy (Valencia), spanische Gemeinde in der Valencianischen Gemeinschaft